Święty Gaweł – biskup Clermont
 Święty Gaweł – uczeń św. Kolumbana

Zobacz też:
 St. Gallen (ujednoznacznienie)